Кусту́рица — сербская фамилия.

 Кустурица, Нина (род. 1975) — австрийская кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Кустурица, Стрибор (род. 1979) — сербский музыкант и актёр, сын Эмира Кустурицы.
 Кустурица, Эмир (род. 1954) — сербский кинорежиссёр.